John Roberts puede referirse a varias personas:

 John Roberts (1955-), presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
 John Roberts (1928-2003), historiador inglés.
 John Roberts (1946-2016), futbolista galés.